Francja:
 Montenach – gmina

Szwajcaria:
 Montenach – dawna nazwa gminy Montagny

Osoby:
 Jean de Montenach – szwajcarski polityk
 Pierre de Montenach – szwajcarski biskup